Hot on the One é um álbum duplo ao vivo de 1980 do músico James Brown. Gravado em Tóquio em dezembro de 1979 e lançado pela Polydor Records.

Faixas

Álbuns de James Brown
Álbuns produzidos por James Brown
Álbuns lançados pela Polydor Records
Álbuns de 1980
Álbuns ao vivo de 1980
Álbuns ao vivo de James Brown